«Зубейда́» (другое название «Рокова́я любо́вь», ,  , ) — индийский кинофильм-мелодрама 2001 года режиссёра Шьяма Бенегала. Фильм основан на реальных событиях жизни киноактрисы Зубейды Бегум (1926—1952), жены махараджи Джодхпура. Сценарий фильма написал её сын от первого брака — кинокритик и сценарист Халид Мохамед.

Сюжет 
Действие фильма начинается в Индии в 1952 году с похорон в мусульманской семье. Маленький мальчик Риззу  просит няню рассказать о маме Зубейде, которую он никогда не видел, так как был воспитан бабушкой.

Действие фильма продолжается в 1980 году. Журналист Риаз Масуд (Риззу) разыскивает сведения о своей матери Зубейде, для чего встречается с людьми, знавшими её, и пытается понять тайну её жизни и гибели. Постепенно Риаз  узнаёт, что его дед,  влиятельный кинопродюсер Сулейман Сетх, был против намерения своей единственной дочери стать  актрисой и танцовщицей. Сулейман Сетх выдал дочь замуж против её воли за сына своего друга, приехавшего из Пакистана. После рождения сына Риззу Зубейда некоторое время счастлива.  Однако жизнь в браке у Зубейды не сложилась, а после ссоры обоих семейств муж Зубейды потребовал развод и вернулся в Пакистан.

Вскоре после этого Роуз Девенпорт (Рози), любовница Сулеймана и подруга Зубейды, актриса и танцовщица, знакомит Зубейду с молодым правителем княжества Фатехпур — махараджей Виджейендрой Сингхом (Виктором). Зубейда и Виктор полюбили друг друга, но, поскольку Виктор женат,  является отцом двоих детей и не планирует разводиться, Зубейда соглашается стать его второй женой. Родители неохотно отпускают Зубейду  в Фатехпур с условием, что маленький Риззу останется с ними, чтобы продолжить их род.

В Фатехпуре Зубейда некоторое время счастлива с Виктором. Несмотря на это, Зубейде трудно смириться с правилам дворца Фатехпура, жизнь в котором проходит в строгом соответствии с  культурой, традициями и обычаями раджпутов. Кроме того, Зубейда  опасается сексуальных домогательств брата Виктора — Удай Сингха.  Виктор много времени уделяет государственным делам и занимается политикой, его первая жена Мандира Деви помогает мужу в делах. В отношениях Зубейды и Виктора наступает кризис,  Зубейда всё чаще бывает одна, чувствуя неудовлетворённость своей жизнью.   Однажды, когда Виктор и Мандира Деви  собираются лететь по делам в Дели,  Зубейда неожиданно для всех приезжает в аэропорт,  отталкивает Мандиру Деви и садится в самолёт с Виктором. Самолёт взрывается в воздухе, Зубейда и Виктор погибают. Причины этой авиакатастрофы остались невыясненными.

Фильм заканчивается тем, что Риаз Масуд с бабушкой Файязи, проливающей счастливые слёзы, смотрят единственную сохранившуюся запись с танцем Зубейды.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Шьям Бенегал
 Продюсеры: Радж Пий, Фарух Rattonsey
 Сценаристы: Джавед Сиддики, Халид Мохамед
 Оператор: Раджан Котхари
 Художники: Самир Чанда, Пиа Бенегал  (по костюмам)
 Монтажёр: Асим Синха
 Композитор: Аллах Раха Рахман
 Стихи песен: Джавед Ахтар
 Песни за кадром исполняют: Лата Мангешкар, Кавита Кришнамурти, Алка Ягник, Удит Нараян, Суквиндер Сингх, Рича Шарма, хор
 Хореография:

Саундтрек

Награды и номинации 
 Национальная кинопремия за лучший фильм на хинди — Шьям Бенегал
 Премия Национальной ассоциации кинематографистов Индии — Каришма Капур
 Filmfare Award за лучшую женскую роль по мнению критиков — Каришма Капур
 Номинация на Filmfare Award за лучшую женскую роль — Каришма Капур

Примечания

Ссылки 
 
 «Зубейда» («Роковая любовь») на сайте  «Allmovie»
 О саундтреке и закадровых певцах в фильме «Зубейда» («Роковая любовь») // на сайте Planet Bollywood

Фильмы Шьяма Бенегала
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-мелодрамы Индии
Музыкальные фильмы Индии
Фильмы-биографии Индии
Фильмы на хинди
Фильмы на урду
Фильмы Индии 2001 года